, écrivain chinois
Zhang Chao, pongiste chinois